Андрей Якушев:
 Якушев, Андрей Александрович (1956—1979) — старший лейтенант ПГУ КГБ СССР, участник штурма дворца Амина.
 Якушев, Андрей Емельянович (?—1977) — комендант лагерной полиции концентрационного лагеря «Шталаг 328».